Самюель де Шамплен — відомий французький мандрівник.

 Шамплейн — озеро в США та Канаді.
 Шамплейн — місто в Канаді, провінція Онтаріо.
 Шамплейн — місто в США, в штаті Нью-Йорк.
 Шамплейн — селище в США, в штаті Нью-Йорк.